Eichengraben ist ein Name von Fließgewässern:

 Eichengraben (Angeltürner Bach), linker Zufluss des Angeltürner Bachs (zur Umpfer) in Angeltürn, Stadt Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Eichengraben (Main-Donau-Kanal), linker Zufluss des Main-Donau-Kanals unterhalb der Schleuse Hilpoltstein und vor Auhof, Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Eichengraben (Schweinbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Schweinbachs (zur Isar im Sickergraben rechts neben dem Stausee Altheim) bis etwa Seethal, Stadt Landshut, Bayern
 Eichengraben (Soppenbach), linker Zufluss des Soppenbachs (zum Biberbach) vor Heiligkreuztal, Gemeinde Altheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Eichenbach
 Eichenbühlgraben
 Eichgraben